Sapillja (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Luhyny, siehe Sapillja (Luhyny)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Ljuboml, siehe Sapillja (Ljuboml)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Ratne, siehe Sapillja (Ratne)
 ehemaliges Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Iwankiw, siehe Sapillja (Iwankiw)

siehe auch:
 Sapolje